Epialtus är ett släkte av kräftdjur. Epialtus ingår i familjen Epialtidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Epialtus